Епархия Спрингфилд-Кейп-Жирардо () — епархия Римско-Католической церкви в городе Спрингфилд, штат Миссури, США. Епархия Спрингфилд-Кейп-Жирардо входит в митрополию Сент-Луиса. Кафедральным собором епархии Спрингфилд-Кейп-Жирардо является собор Святой Агнии. В городе Кейп-Жирардо находится сокафедральный собор Пресвятой Девы Марии.

История 
2 июля 1956 года Римский папа Пий XII издал буллу Ex quo die, которой учредил епархию Спрингфилд-Кейп-Жирардо, выделив её из епархии Сент-Джозефа (сегодня — Епархия Канзас-Сити-Сент-Джозефа) и архиепархии Сент-Луиса.

Ординарии епархии 
 епископ Charles Herman Helmsing (24.08.1956 — 27.01.1962);
 епископ Ignatius Jerome Strecker (11.04.1962 — 10.09.1969) — назначен Архиепископом Канзас-Сити;
 епископ Уильям Уэйкфилд Баум (18.02.1970 — 5.03.1973) — назначен Архиепископом Вашингтона, кардинал с 24.05.1976 года;
 епископ Бернард Фрэнсис Лоу (22.10.1973 — 11.01.1984) — назначен Архиепископом Бостона, кардинал с 25.05.1985 года;
 епископ John Joseph Leibrecht (20.10.1984 — 24.01.2008);
 епископ James Vann Johnston (24.01.2008 — 15.09.2015) — назначен епископом Канзас-Сити-Сент-Джозефа

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Bolla Ex quo die, AAS 49 (1957), стр. 52

Ссылки 
 Официальный сайт епархии
  Информация

Католические епархии США
Религия в Миссури